Eugenio Mendoza puede referirse a:

Eugenio Mendoza Goiticoa, empresario venezolano.
Eugenio Mendoza Jara, obispo del Cusco.